Le terme saisie peut avoir différents sens :
 une saisie de données, notamment la saisie intuitive ;
 une  confiscation par contrainte juridique :
 la saisie des rémunérations,
 la saisie immobilière,
 la saisie-vente,
 la saisie-attribution,
 la saisie-appréhension,
 la saisie (consommation) ;
 une opération du guillaumisme, la saisie du mouvement psycholinguistique du discours ;
 une cuisson consistant à faire cuire rapidement et à feu vif, en général à la poêle.